Le groupe E de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du 17 juin au , comprend quatre équipes : l'Italie, la Norvège, le Mexique et l'Irlande.

Première journée

Italie - Irlande

Norvège - Mexique

Deuxième journée

Italie - Norvège

Mexique - Irlande

Troisième journée

Italie - Mexique

Irlande - Norvège

Classement final du groupe E

Bibliographie 
.

Références